Trois-Juillet, III-Juillet ou 3-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

3 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le  : Durant la huitième guerre de religion, les Catholiques rasent Montesquieu-Lauragais, dans l'actuelle Haute-Garonne.
 Le  : Création de la commune de Saint-Joseph par séparation d'avec la commune de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire.
  Le  : Création de la commune de Couquèques par séparation d'avec la commune de Saint-Christoly-Médoc, en Gironde.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Bombardements et combats pendant la bataille de Caen, à Cambes-en-Plaine dans le Calvados.
 Proclamation de la « Restauration de la République » par le Résistant Eugène Chavant dans le  Vercors.
 Otages fusillés en représailles des combats d'Estang,  dans le Gers.
 Mitraillage à Landes-le-Gaulois, dans le Loir-et-Cher.
 Élimination d'un groupe de parachutistes anglais et de résistants français par un détachement allemand  près de Verrières, dans la Vienne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 3 de Julio » ou « Tres de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 (Calle) 3 de Julio, à , État de Oaxaca.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes  en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
03